Adriana Cantisani – personaggio televisivo e scrittrice uruguaiana naturalizzato italiana
Antonio Cantisani – arcivescovo cattolico italiano